Sycamore, palavra inglesa para a árvore bíblica Sicômoro, pode ser um desses lugares nos Estados Unidos:
Sycamore (Carolina do Sul)
Sycamore (Geórgia)
Sycamore (Illinois)
Sycamore (Kentucky)
Sycamore (Ohio)
Sycamore (Oklahoma)
Sycamore Hills

Desambiguações de topônimos